Plaschke peut faire référence à :

Patronymes 
  (1958-), journaliste américain
 Friedrich Plaschke (1875-1952), chanteur et artiste lyrique
  (1929–2010), diplomate allemand et ambassadeur, récipiendaire de l'ordre du mérite patriotique d'or

 Otto Plaschkes (1929–2005), producteur anglais
 Paul A. Plaschke

Prénoms 
 Eva Plaschke von der Osten

Voir aussi 
 Pläschke

Références